Kowalsky ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kowalsky (1879–1943), luxemburgischer Komponist
 Annamaria Kowalsky (* 1991), österreichisch-kroatische Komponistin, Musikerin und Künstlerin
 Hans-Joachim Kowalsky (1921–2010), deutscher Mathematiker
 Helene Stupnicki-Kowalsky (* 1987), österreichische Schauspielerin, siehe Helene Stupnicki
 Jan Kowalsky (* 1976), deutscher Buchautor und Marketing Manager
 Maria Kowalsky (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Peter Kowalsky (* 1968), deutscher Unternehmer
 Ralf Kowalsky (1962–1990), deutscher Leichtathlet
 Wolfgang Kowalsky (* 1958), deutscher Elektroingenieur

Kowalsky bezeichnet:

 Kowalsky (Fernsehserie), eine Fernsehserie

Siehe auch:
 Kowalski (Begriffsklärung)